Sous le soleil de Satan est le premier roman publié de Georges Bernanos (1926) ;
 Sous le soleil de Satan est un film français de Maurice Pialat, sorti en 1987, adapté du précédent.